2010 est le  de la saison 4 de la série Stargate SG-1. C'est le  de la série.

Distribution

Personnages principaux 
 Richard Dean Anderson : Jack O'Neill
 Amanda Tapping : Samantha Carter
 Christopher Judge : Teal'c
 Michael Shanks : Daniel Jackson

Personnages secondaires 
 Teryl Rothery :  Janet Fraiser
 Gary Jones : Walter Harriman
 Ronny Cox : Président Robert Kinsey
 Christopher Cousins : Ambassadeur Joseph Faxon
 Dion Luther : Mollem
 Don S. Davis : Major-Général George Hammond

Histoire 
L'histoire se passe en l'année 2010, dix ans après l'épisode précédent. Sur la planète P4C-970, SG-1 a rencontré un nouveau peuple, les Aschens, qui ont enfin accepté de partager leur technologie avec eux. Grâce au soutien de la Confédération Aschen, la menace Goa'uld a été éradiquée, et de nombreuses maladies (comme le cancer) ont disparu. Maintenant, le SGC est devenu un musée (le Sergent Walter Harriman est devenu le gardien), l'équipe SG-1 a été dissoute (mais ses membres restent amis), le général Hammond est mort et les Aschens vivent en communauté avec les Terriens qui ont tous accepté parfaitement la nouvelle technologie. Le projet porte des étoiles est connu de tous, la porte des étoiles est utilisée pour des voyages interstellaires civils…

Devenus célèbres, Samantha Carter, Daniel Jackson et Teal'c reçoivent la légion d'honneur. Janet Fraiser est au chômage à cause des Aschens car leur médecine est beaucoup plus évoluée que celle des terriens. Cependant, Jack O'Neill, qui a toujours désapprouvé l'alliance avec les Aschens et vit maintenant loin des autres, trouve tout cela trop beau pour être vrai…

Carter  essaie depuis de nombreuses années d'avoir un bébé. Cependant elle n'y parvient pas, alors que les Aschens lui disent qu'elle en est capable. Cependant Fraiser découvre qu'elle est stérile, alors que les Aschens le cachaient à Samantha. Et elle découvre vite qu'elle n'est pas la seule dans ce cas : les cas de stérilité augmentent considérablement. Elle ne tarde pas à découvrir que les Aschens depuis dix ans rendent peu à peu la population terrienne stérile. Cependant il est trop tard et le processus est irréversible.

En discutant avec le reste de l'équipe, Samantha et Janet se rendent compte de la gravité de la situation: Les Aschens n'ont pas hésité à assassiner le Général Hammond quand ce dernier à découvert la vérité, et maintenant que la Terre s'est intégrée à la Confédération Aschen, elle n'a plus de défense en mesure de contrer les plans des Aschen. Il leur reste cependant un espoir : ouvrir la porte lors d'une éruption solaire rare comme ils l'avaient fait plus de dix ans auparavant, afin de remonter le temps. À cette époque, ce voyage temporel était involontaire car de telles éruptions étaient impossibles à prévoir; mais à présent, avec la technologie Aschen, ils le peuvent.

Cependant ils savent que la tache sera ardue car même si elle est rendue publique la porte des étoiles est farouchement gardée, et il y a de très grandes chances qu'ils meurent en tentant de l'utiliser. Le mari de Carter, Joseph, les aide en subtilisant à la Maison Blanche le seul transmetteur actif capable d'envoyer le code d'ouverture de l'Iris, mais leur impose qu'elle n'y participe pas. Le Colonel O'Neill apporte aussi son aide, en obtenant tout le reste du matériel indispensable pour leur opération, qui peut dès lors commencer.

Teal'c, Daniel, Jack, Janet et un Jaffa allié participèrent tous à l'opération. Teal'c et son compagnon arrivèrent d'abord par la porte des étoiles et se mirent à tirer sur les gardes ainsi que sur les systèmes de tir. Teal'c parvient à activer la porte des étoiles au bon moment. Tous deux, atteints par les tirs, décèdent. Pendant ce temps Daniel à couvert tire sur les systèmes de défense. Jack se lance alors vers la porte avec le précieux papier sur lequel est écrit de ne pas aller sur la planète des Aschens et la signature de O'Neill dessus pour le prouver. Cependant les tirs finissent également par avoir raison de lui et il meurt aux marches de la porte. Au même moment, Samantha qui ne supporte plus de rester à ne rien faire pendant que ses amis risquent leur vie revient, suivie par son mari qui la supplie de ne pas y aller. Daniel se lance pour aller s'emparer du papier et l'envoyer par la porte mais il est tué juste à côté du corps de O'Neill. Samantha arrive au lieu où tous ses compagnons sont morts et s'élance sans même être armée. Elle récupère le papier et court vers la porte des étoiles ouverte. Elle meurt juste avant de rentrer en contact avec la porte, cependant dans un ultime moment de conscience elle parvient à lancer le papier dans la porte.

Dix ans auparavant, le SGC reçoit le papier taché du sang de O'Neill qui leur indique de ne pas aller sur P4C-970. Hammond, ne voulant pas prendre de risque, décide d'annuler la mission sur cette planète et d'en interdire l'accès, sauvant ainsi la Terre et changeant le futur.

À noter 
 cet épisode est semblable dans ses grandes lignes au film Stargate : Continuum : SG-1 qui n'existe pas (plus dans le cas de 2010) doit utiliser la porte lors d'une éruption solaire pour revenir dans le passé, et chacun des membres qui essaiera mourra (hormis Mitchell dans Continuum). Enfin, le dernier point commun est que la plupart des faits qui y sont contés n'existeront jamais dans la chronologie de la saga ;
 pour une raison inconnue, un étendard Bédrosien se trouve dans la salle d'embarquement en 2010, alors que les relations avec ce peuple n'ont jamais abouties (épisode 19 "Un nouveau monde", saison 3). L'on pourrait supposer que les Bédrosiens sont un acteur important de l'alliance Aschen pour que leur drapeau se trouve à un endroit aussi important symboliquement mais trois éléments viennent contredire cette théorie :
 d'abord, les relations diplomatiques entre la Terre et Bédrosia étaient au plus mal à l'époque où SG1 devait rencontrer les Aschens et la présence de ce peuple au sein de l'alliance aurait dû faire réagir les émissaires terriens (surtout O'Neill et son légendaire franc-parler),
 ensuite, la position du gouvernement Bédrosien vis-à-vis des visiteurs venus de la Porte des Étoiles (ou de tout ce qui y a attrait) étant des plus fermées, il parait peu probable qu'ils aient accepté d'entrer dans l'alliance (la Porte ayant même été enterrée après le départ de SG1 et les Aschens ayant une connaissance limitée des possibilités du réseau Porte Des Étoiles, cela réfute encore plus cette théorie),
 même si après leur entrée dans l'alliance, la Terre avait communiqué les coordonnées de Bédrosia et qu'avec l'aide des Aschens, ils avaient réussi à établir des relations avec eux, leur technologie est bien trop inférieure à celle des Aschens pour qu'ils deviennent un acteur majeur de l'alliance. Qui plus est, les Aschens semblent aimer prendre leur temps pour "stériliser" un peuple (plus de trente ans d'après l'épisode 10 de la saison 5), ça ne leur ressemble pas de s'en prendre à plusieurs à la fois, même si la présence de la Nation Libre Jaffa au sein de l'alliance tend à indiquer le contraire ;
 dans cet épisode Janet Fraiser est en vie, ce qui veut dire que s'ils n'avaient pas envoyé ce message, Janet aurait pu vivre au moins jusqu'en 2010 (et n'aurait pas été tuée dans Héros, en 2004) ;
 la rencontre avec les Aschens a finalement quand même lieu la saison suivante dans l'épisode Les Faux Amis (titre anglais: 2001) sur une planète voisine de celle interdite.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 4 de Stargate SG-1

Liens externes 
 
 
 

Épisode de Stargate SG-1

it:Episodi di Stargate SG-1 (quarta stagione)#2010